Csehország
 Všechlapy, település a Benešovi járásban
 Všechlapy, település a Nymburki járásban
 Všechlapy, Libčeves településrésze a Lounyi járásban
 Všechlapy, Malšice településrésze a Tábori járásban
 Všechlapy, Předslavice településrésze a Strakonicei járásban
 Všechlapy, Zabrušany településrésze a Teplicei járásban